Das AEGON Classic 2014 war das WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 7. bis 15. Juni 2014 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das AEGON Classic 2014 fand vom 7. bis 8. Juni 2014 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Birmingham